Genth ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Genth († nach 1937), deutscher Kommunalpolitiker (NSDAP) und SA-Brigadeführer
 Friedrich August Genth (1820–1893), deutsch-amerikanischer Chemiker und Mineraloge
 Stefan Genth (* 1963), deutscher Funktionär, u. a. seit Juli 2007 Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE)
 Ulrich Genth (* 1971), deutscher Künstler, siehe Heike Mutter und Ulrich Genth
 Wilhelm Genth (1803–1844), deutscher Jurist und Gelegenheitsschriftsteller

Siehe auch:
 Gent (Begriffsklärung)
 Ghent